Наливайчук — українське козацьке прізвище.

 Наливайчук Дмитро Михайлович (1953—2016) — радянський і український актор, телеведучий.
 Наливайчук Юрій Богданович (1977—2015) —  український військовик 6-го окремого мотопіхотного батальйону 128-ї гірсько-піхотної бригади (раніше 6-й БТО Тернопільської області «Збруч»).

Українські прізвища